Владимир Зенин:
 Зенин, Владимир Владимирович (род. 1982) — российский художник, представитель Петербургской монументальной и станковой школы живописи.
 Зенин, Владимир Яковлевич (1928—1982) — Герой Социалистического Труда.